Tedeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Tedeschi, italienischer Schauspieler
 Daniele Radini Tedeschi (* 1986), italienischer Kunsthistoriker
 Dominique Tedeschi (* 1953), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Ettore Gotti Tedeschi (* 1945), italienischer Bankmanager
 Felice Tedeschi (* 1962), italienischer Autorennfahrer
 Gianfranco Tedeschi, italienischer Kontrabassist
 Gianrico Tedeschi (* 1920), italienischer Schauspieler
 Giacomo Radini Tedeschi (auch Giacomo Radini-Tedeschi; 1857–1914), italienischer Geistlicher, Bischof von Bergamo
 Giuliana Fiorentino Tedeschi (1914–2010), italienische Holocaustüberlebende
 John A. Tedeschi (John Alfred Tedeschi; * 1941), US-amerikanischer Historiker und Bibliothekar 
 Maria Tedeschi (1894–1992), italienische Schauspielerin

 Susan Tedeschi (* 1970), US-amerikanische Bluesmusikerin
 Tony Tedeschi (* 1964), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Valeria Bruni Tedeschi (* 1964), italienische Schauspielerin und Filmregisseurin

Siehe auch:
 Fondaco dei Tedeschi, Gebäude in Venedig
 Tedesco, italienischer Familienname